San Diego este forma hispanizată a sfântului Didacus. 

San Diego se poate referi la:

San Diego, California 

 San Diego, California, cel de-al doilea oraș ca mărime a populației (după Los Angeles, California), localizat în sud-vestul statului California, Statele Unite ale Americii. 
 Comitatul San Diego, comitat aflat în colțul de sud-vest al statului California și al Statelor Unite continentale, singurul comitat al SUA care se învecinează atât cu Mexic cât și cu Oceanul Pacific. 
 San Diego Public Transportation, forme diferite de transport public din San Diego County, incluzând troleibuze și coaster. 
 USS San Diego, una din navele de luptă ale United States Navy, toate denumite după orașul omonim din California. 
 San Diego Season (The Real World), cea de-a 14-a ediție a spectacolului de televiziune The Real World prezentat pe canalul MTV în 2004.

Alte utilizări 

 San Diego Bay, zona geografică marină din jurul orașului San Diego, California. 
 San Diego (vas), vasul comandant al expediției exploratorului spaniol Sebastian Vizcaino, cu care acesta a explorat San Diego Bay
 Mission San Diego de Alcala, prima misiune religioasă spaniolă din zona Alta California
 San Diego, Texas, orașul care este sediul comitatului Duval (comitat Texas, SUA), SUA. 
 San Diego de la Unión, oraș în Guanajuato, Mexic. 
 San Diego, Carabobo, orășel agricol în Venezuela. 
 Cabo San Diego, cap geografic, în Tierra del Fuego, Argentina, aflat în apropierea Capului Horn. 
 Juan Diego Cuauhtlatoatzin, primul sfânt mexican. 
 San Diego, o versiune a microchipului Athlon 64 CPU, fabricat de AMD. 
 Cape of San Diego, a cape at the northeast tip of Taiwan
 Carmen Sandiego, personaj de ficțiune 
 Plan de San Diego, manifest al mișcării cunoscută ca Chicano Movement, care este (prezumtiv) un plan de încurajare al comiterii de genocid împotriva tuturor celor ce nu sunt considerați a fi hispanici.